Бори́с Васи́льев:
 Васильев, Борис Александрович (1899—1937) — советский учёный, китаевед-филолог, профессор.
 Васильев, Борис Алексеевич (1937—2009) — советский велогонщик, призёр летних Олимпийских игр 1960 года.
 Васильев, Борис Дмитриевич (1890—1963) — советский инженер-строитель, профессор.
 Васильев, Борис Львович (1924—2013) — советский и российский писатель, сценарист.
 Васильев, Борис Михайлович (1913—1955) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Борис Петрович (1928—?) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Васильев, Борис Сергеевич (1909—1999) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Васильев, Борис Фёдорович (1917—1996) — инженер-кораблестроитель, капитан 1 ранга, создатель атомных подводных крейсеров ВМФ России.